

Toponymie

 Harewood est un village dans le Herefordshire, en Angleterre
 Harewood est un village dans le Yorkshire de l'Ouest en Angleterre. 
Harewood House est un manoir situé près ce village.

 Harewood est une banlieue de Christchurch,située dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Patronymie
 George Lascelles,  comte de Harewood (1923-2011), est un membre de la famille royale britannique et un historien de la musique.
 Dorian Harewood (1950- ) est un acteur et compositeur américain.
 David Harewood (1965- ) est un acteur britannique.
 Marlon Harewood (1979- ) est un footballeur anglais.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme